SchleichFernsehen (Untertitel: Kabarett. Parodie. Unfug.) ist eine 45-minütige politische Kabarettsendung, die seit dem 3. Juni 2011 im BR Fernsehen ausgestrahlt wird.

Inhalt 
Der bayerische Kabarettist Helmut Schleich schlüpft in die Rollen unterschiedlicher prominenter Personen, aber beispielsweise auch in die von Sepp Hapflinger, eines erfundenen Außenreporters mit Sprachfehler. In Episoden von 2011 und 2014 war auch die Queen schon einmal an der Reihe.

Besetzung 
Von 2012 bis 2018 trat Christiane Blumhoff als zweite Moderatorin auf. Unterstützt wird Schleich von in der Regel einem Gastkabarettisten pro Sendung sowie von Reporter Martin Frank. Die Musik übernehmen der Gstanzlsänger, Satiriker und Musikkabarettist Sebastian Daller, der pro Sendung zwei Mal drei bis vier Gstanzl singt, und Conny Kreitmeier mit ihrer Band Stimmungsbüro Kreitmeier, die diverse Übergänge und Szenenwechsel musikalisch untermalt.

Wiederkehrende Parodien 
Die Sendung wird ein Mal pro Monat donnerstags um 21 Uhr ausgestrahlt. Regelmäßig parodiert wird unter anderem die Do bin i dahoam-Kampagne des BR oder die Talkshow Münchner Runde mit Schleich als Moderator Traugott Sieglieb (Anspielung auf Sigmund Gottlieb). Zum Schluss jeder SchleichFernsehen-Ausgabe folgt stets eine Imitation des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.

Ein weiteres beliebtes Format seit 2014 ist Schorschi & Beppi, in dem Schleich Filmaufnahmen von Ex-Papst Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) und seinem älteren Bruder Georg mit einem erfundenen Dialog unterlegt. Beide diskutieren dabei ein aktuelles Thema aus dem Vatikan. Dabei kritisiert „Schorschi“ regelmäßig seinen Bruder. Jede Folge (die ca. 90 Sekunden dauert) beendet „Beppi“ mit den Worten „Gut, dass uns keiner zuhört“.

Aufzeichnung 
SchleichFernsehen wird bis Mittwoch vor der Ausstrahlung abends im BR-Studio 3 in Unterföhring mit Publikum aufgezeichnet. Die Vorbereitungen für jede Sendung dauern zwei Wochen.

Einschaltquoten 
Am 14. Dezember 2017 sahen die Sendung 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 3,6 Prozent entsprach. In Bayern sahen die Sendung 0,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 14,4 Prozent entsprach.

Trivia 
Sebastian Daller wird für jeden seiner Auftritte in einer weißblauen Schublade aus der Kulisse gezogen.

Episodenübersicht

Weblinks 
 SchleichFernsehen auf BR.de

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Deutschland)
BR Fernsehen
Fernsehsendung der 2010er Jahre